Joan of Arc může být:

 Jana z Arku (1412–1431) – francouzská bojovnice a světice – anglický překlad jména (Jeanne d'Arc)
 Joan of Arc (skupina) – americká rocková hudební skupina
 Joan of Arc (album) – hudební album Tonyho Conrada
 „Joan of Arc“ (píseň, Leonard Cohen) – píseň hudebníka Leonarda Cohena
 „Joan of Arc“ (píseň, Madonna) – píseň zpěvačky Madonny